Копе́йский трамва́й — трамвайная система, связывавшая с 1949 по 1976 годы Копейск с Челябинском. До 1961 года состояла из двух изолированных частей, затем была объединена и присоединена к челябинской трамвайной сети. В 1976 году движение на части линии со стороны Копейска было прекращено и связь Копейска с Челябинском была разорвана.

История 
 5 ноября 1949 — открыта линия, соединившая Копейск с Челябинском, протяжённостью 6,8 км от Копейска до железной дороги Чурилово — Челябинск Южный и 7.47 км от железной дороги Чурилово — Челябинск Южный до Челябинска
 Май 1950 — организовано Управление Копейского трамвая
 1950 — открыто временное депо
 Февраль 1961 — над железной дорогой Чурилово — Челябинск Южный построен мост, по которому были проложены трамвайные пути, позволившие соединить две части Копейского трамвая; трамвайные сети Копейска и Челябинска функционально объединены в одну, открыт маршрут № 13 «КБС» — Копейск протяжённостью 14,67 км. Обслуживание линии, соединяющейся с челябинской трамвайной сетью, передано Челябинскому трамвайно-троллейбусному управлению.
 Февраль 1976 — закрыто движение на участке от железной дороги Чурилово — Челябинск Южный до Копейска, маршрут № 13 укорочен до ЧКПЗ
 Февраль 1995 — закрыто движение на участке от железной дороги Чурилово — Челябинск Южный до остановки КБС в Челябинске, маршрут № 13 закрыт

Маршрут 
Изначально, доехав из Копейска до железной дороги Чурилово — Челябинск Южный, пассажиры выходили из вагона, переходили железную дорогу пешком, садились на ожидающий их трамвай и следовали уже напрямик до Челябинска.

В феврале 1961 года после строительства путепровода над железной дорогой два участка линии Копейск — Челябинск были объединены и пассажиры получили возможность добираться из Копейска в Челябинск без пересадки

Линия была однопутной и имела 3 разъезда: в промышленной зоне в районе посёлка Песочного, возле гаражей поселка ЧКПЗ и между Копейском и Челябинском, предположительно — в районе остановки «Огородная».

С 1961 по 1976 маршрут № 13 проходил по следующей трассе: Пионерская улица — Проспект Победы — Копейское шоссе — ЧКПЗ — улица Горелова — улица Обуховская — Гаражи — Автобаза № 4 — улица Енисейская — разъезд Песочный — Южная проходная — Профилакторий — КБС.

В 1964 году был разработан проект двухпутной линии КБС-Копейск, а также проект двухпутной линии Проспект Трудовой Славы — Потанино, но эти проекты не были реализованы из-за того, что администрация Копейска планировала заменить трамвай троллейбусом и продвинула решение о строительстве троллейбусного депо № 3 на Копейском шоссе. Прокладка троллейбусной линии откладывалась до строительства нового моста через железную дорогу. После постройки нового моста был составлен проект троллейбусной линии, но он пока не реализован из-за отсутствия финансирования.

Ссылки 
 Копейский трамвай

Литература

Примечания 

Закрытые трамвайные системы России
Транспорт Копейска
Общественный транспорт Челябинска
Железнодорожный транспорт Челябинской области